YDO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dolbeau Methode (Canada)